Ma vie est  une aventure est une émission culturelle de France 3 Limousin Poitou-Charentes.

Description 
Il s'agit d'une émission de . Un studio provisoire. Des points de vue à chaque fois différents dans un lieu unique. L'animatrice initiale Cécile Gauthier, remplacée ensuite par Stéphanie Loire, invitait chaque semaine les téléspectateurs à découvrir « l'aventure de vie » d'anonymes ou de personnalités, initialement des aventuriers et anthropologues.

L'animateur reçoit en plateau un invité (un seul par émission) avec lequel il discute, et cette discussion est entrecoupée de petits portraits d'anonymes vivant une aventure au quotidien de par leur profession ou autre. L'entretien avec l'invité représente environ 15 à  d'interview.

Quelques Invités 
 Zem, musicien
 Anne Le Helley, championne de voile
 Kilien Stengel, auteur gastronomique
 Antoine Albeau, champion de windsurf
 Julie Boch, aventurière
 Philippe Croizon, J'ai décidé de vivre
 Christian Clot, explorateur
 Grégory Coutanceau, cuisinier
 Marc Alaux, éditeur et écrivain-voyageur   
 Lionel Comole, pilote de rallye   
 Nicolas Ducret, cavalier de l'extrême
 Pierre Mairé, photographe aérien léger
 Gil Prou et Oksana, écrivains à quatre mains
 Linda Gardelle, sociologue
 Sophie Forte, humoriste
 Jean-Marc Ferrer, éditeur
 Antoine Albeau
 Marie-France Brière
 Stéphane Dugast
 Louis-Philippe Dalembert, écrivain

Émission de télévision scientifique
Émission diffusée sur France 3 Régions
Émission de télévision produite en France